Михаи́л Са́винов:
 Савинов, Михаил Иванович (1903—1978) — народный комиссар внутренних дел Якутской АССР, генерал-майор.
 Савинов, Михаил Семёнович (1900—1979) — советский государственный, партийный, и хозяйственный деятель.